Granite Falls kan syfta på:

 Granite Falls, Minnesota
 Granite Falls, North Carolina
 Granite Falls, Washington